

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Zamarte – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Kamień Krajeński 
 Zamarte – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Cekcyn

Inne 
 Zamarte – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie sępoleńskim, w gminie Kamień Krajeński, leżące na terenie Pojezierza Krajeńskiego